Оливера Потић (Београд, 19. јун 1962) професор је српског језика. Мајка је двоје деце, живи и ради у Београду. Бави се лектуром, професуром и писањем. Један је од аутора популарног приручника из граматике, правописа и књижевности, под насловом Без по муке иде нам од руке.

Рођени 1962.
Професори из Београда
Српски лингвисти
Биографије живих особа